Блу Ерт има више значења:
 Округ Блу Ерт (Минесота)
 Блу Ерт (Минесота)